RHD steht für:

 Right Hand Drive, Bezeichnung für ein Rechtslenker-Fahrzeug für Linksverkehr 
 der Desktop-Version Red Hat Desktop der Linux-Distribution Red Hat Enterprise Linux
 die militante protestantische Gruppierung Nordirlands Red Hand Defenders
 den Dienstrang Reichsbahn-Hauptdirektor, siehe Dienstränge der Deutschen Reichsbahn
 den IATA-Code für den Flughafen Termas de Río Hondo in Argentinien
 die Solidaritätsorganisation Rote Hilfe Deutschlands
 den wissenschaftlichen Namen der Kaninchenkrankheit Chinaseuche (Rabbit Haemorrhagic Disease)
 Rückholdienst, der Heimtransport von Verunfallten oder Erkrankten aus dem In- und Ausland
 

RHD